Rue de Domrémy à Lyon ;
 Rue de Domrémy à Paris.